Cuy kan syfta på:
 Cuy, Oise
 Cuy, Yonne